No serem moguts  (en anglès We Shall Not Be Moved) és una cançó de protesta nord-americana adaptada d'un espiritual negre titulat I Shall Not Be Moved i que es basava en el text bíblic de Jeremies 17: 8-9. La cançó va ser popularitzada per Pete Seeger als anys 60 i en Xesco Boix en va fer una versió en català que també va ser molt popular als anys 70. Joan Baez la interpretat en aquesta llengua, així com la versió en espanyol.

Lletra 
Lletra en anglès de la versió interpretada per Pete Seeger durant la sèrie de concerts que va fer a l'Argentina l'any 1989, al costat del músic León Gieco. La traducció en català és la del disc Festival Folk editat per Als 4 Vents l'any 1967.

Referències

Vegeu també 
 We shall overcome

Cançons en anglès
Cançons de protesta
Cançons traduïdes al català